Бродни:
 Бродни — другое название рыбачьих сапог — бахил.
 Бродни — станция на железной дороге Данилов — Буй.
 Бродни — посёлок станции, Буйский район, Костромская область, Россия